Ріверо () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Андрес Ріверо Агуеро — 12-й прем'єр-міністр Куби
 Елісео Ріверо (1957) — уругвайський футболіст
 Інес Ріверо — аргентинська супермодель
 Мануель Альмунія Ріверо — іспанський футболіст
 Рауль Ріверо — кубинський поет
 Хорхе Ріверо — мексиканський актор
 Хуан Артуро Ріверо — пуерториканський герпетолог